O Alfabeto Lezgin é a forma gráfica do idioma lezgin.

História 

Até 1928, o lezgin possuí grafia árabe, que se ensinava em escolas religiosas. Paralelamente ao alfabeto árabe, utilizou-se um alfabeto baseado em cirílico compilado pelo Barão Peter von Uslar na década de 1860 (o mesmo que foi utilizado pela língua avar). Em 1911, publicou-se uma versão ligeiramente modificada deste alfabeto como manual utilizado em escolas.

Em 1928, no âmbito do processo de latinização da União Soviética, criou-se um alfabeto latino. Em 1938, como com a maioria das outras línguas soviéticas, foi criado um novo alfabeto cirílico para o lezgin.

Alfabeto árabe 
O alfabeto árabe lezgin era o seguinte:

Alfabeto latino de 1928–32 
O alfabeto latino lezgin de 1928-1932 mostrava todos os fonemas em contraste com o alfabeto atual, mas não diferenciava as consonantes aspiradas das não aspiradas (k e kʰ, p-pʰ, t-tʰ, q-qʰ, t͡ʃ-t͡ʃʰ e t͡s- t͡sʰ). O alfabeto era o seguinte:

Alfabeto latino de 1932–38 
O primeiro alfabeto latino foi mudado em 1932. Comparação dos dois alfabetos:

Alfabeto cirílico 
Há 54 consonantes no lezgin. A aspiração normalmente não está indicada na ortografia, apesar do facto de que é fonémica. O alfabeto cirílico lezgin atual é o seguinte:

 щ usa-se só em palavras tomadas do idioma russo mas se pronuncia ш
 ё usa-se numa sozinha palavra, ёъ ( :   )
 ы ( :   ) é muito comum em dialectos de Lezgin
 ь (o signo suave) só se usa em junto com outras letras para formar diferentes fonemas (гь, хь, уь, кь). O lezgiano não tem fonemas suaves e o ь não se usa para denotar palatalización, inclusive em palavras prestadas (onde não está escrito; por exemplo, автомобил, мултфилм).

Tabela de comparação de alfabetos

Ligações externas 
 Thomas T. Pedersen. "Transliteración de Lezgin".
 Línguas não eslavas em escritura cirílica (incluído o cirílico uslar) das tabelas de romanización ASA-LC: esquemas de transliteración para escrituras não romanas ( Biblioteca do Congresso )

Alfabetos derivados do latino